Милайшуны  — топоним:

Беларусь 
 Милайшуны — деревня, Михалишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Милайшуны — деревня, Островецкий сельсовет, Островецкий район, Гродненская область